Fan tan kan syfta på:

Ett gammalt kinesiskt hasardspel som går ut på att gissa antalet bönor, se fan tan (hasardspel)

En modernare form av hasardspelet i vilken en kortlek används, se kinesisk fan tan

Ett annat namn på sjuan (kortspel)